PTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Alexander (Alaska) (Stati Uniti)